Fenigstein ist der Familienname von:

 Victor Fenigstein (* 1924), Schweizer Komponist und Klavierpädagoge
 Meir Fenigstein (Spitzname „Poogy“), israelischer Schlagzeuger und Sänger und Teilnehmer am Eurovision Song Contest 1974, siehe Kaveret